Български народен съюз (БНС) е предизборна коалиция, образувана преди парламентарните избори през 2005. Тя включва:
 Съюз на свободните демократи
 БЗНС - Народен съюз
 ВМРО - Българско национално движение

Участия в избори

Парламентарни избори (2005) 
На парламентарните избори през 2005 БНС влиза в парламента като най-малката група.

Бележки 

Политически коалиции в България
Основани в България през 2005 година